Kampfzone steht:

 militärisch für den aktiven Abschnitt einer Kriegsfront
 in der Ökologie für die Krummholzregion an der Baumgrenze
 für eine Oi!-Band, siehe Kampfzone (Band)